Per pretorio si intendono alcune strutture architettoniche amministrative dell'epoca romana:
Praetorium del legatus legionis – edificio all'interno del quale il comandante di una legione esercitava il suo potere militare;
Praetorium consularis – edificio fortificato (come nel caso di Apulum), dove il legatus Augusti pro praetore esercitava il comando provinciale;
Castro Pretorio – a Roma, edificio dove risiedeva la guardia pretoriana.
Praetorium – nel Nuovo Testamento, il termine si riferisce alla fortezza Antonia di Gerusalemme, dove risiedeva il procuratore di Giudea Ponzio Pilato, e luogo nel quale viene collocato il processo a Gesù.
Pretorio – palazzo della Ragione, nel medioevo, l'edificio in cui si amministrava la giustizia.